Települések
 Franciaország
Châtillon-Coligny
Châtillon-Guyotte
Châtillon-Saint-Jean
Châtillon-en-Bazois
Châtillon-en-Diois
Châtillon-en-Dunois
Châtillon-en-Michaille
Châtillon-en-Vendelais
Châtillon-la-Borde
Châtillon-la-Palud
Châtillon-le-Duc
Châtillon-le-Roi
Châtillon-lès-Sons
Châtillon-sous-les-Côtes
Châtillon-sur-Broué
Châtillon-sur-Chalaronne
Châtillon-sur-Cher
Châtillon-sur-Cluses
Châtillon-sur-Colmont
Châtillon-sur-Indre
Châtillon-sur-Lison
Châtillon-sur-Loire
Châtillon-sur-Marne
Châtillon-sur-Morin
Châtillon-sur-Oise
Châtillon-sur-Saône
Châtillon-sur-Seine
Châtillon-sur-Thouet
Châtillon, település Allier megyében
Châtillon, település Hauts-de-Seine megyében
Châtillon, település Jura megyében
Châtillon, település Rhône megyében
Châtillon, település Vienne megyében
 Olaszország
Châtillon

Személyek
Châtillon Anna magyar királyné
Châtillon Matild valois-i grófné
Châtillon bíboros (Odet de Coligny)
Châtillon Rajnald antiochiai fejedelem